Леонідов — російське прізвище.
 Леонідов Борис Леонідович (1892—1958) — російський радянський сценарист.
 Леонідов Владислав Валерійович — український футболіст, воротар.
 Леонідов Леонід Миронович (псевдонім Леонід Леонідов; 1873—1941) — російський і радянський актор, режисер. Народний артист СРСР (1936).
 Леонідов Максим Леонідович (1962) — російський музикант, композитор, співак, актор.
 Леонідов Олег Анатолійович (1985) — український футболіст.
 Леонідов Олег Леонідович (1893—1951) — російський радянський сценарист.
 Леонідов Олександр Васильович (1926—2005) — колишній радянський футболіст та тренер дитячих колективів. Заслужений тренер України. Перший тренер володаря «Золотого м'яча 1975» Олега Блохіна.
 Леонідов Юрій Леонідович (1917—1989) — радянський російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1968).
 Леонідов Юрій Олександрович (1922—1998) — радянський і російський кіноактор.
Російські прізвища